Pelorocephalus (signifiant «tête monstrueuse» en grec) est un genre éteint d’amphibiens temnospondyles de la famille des Chigutisauridae datant du Trias supérieur d'Argentine.

Liste des espèces 
Trois espèces sont actuellement reconnues : 
 l'espèce type C. mendozensis, nommée en 1944 ;
 P. tenax, nommée en 1949 en tant qu'espèce du genre Chigutisaurus et réattribuée à Pelorocephalus en 1999 ;
 P. cacheutensis, nommée en 1953 comme une autre espèce de Chigutisaurus et réaffecté à Pelorocephalus avec P.tenax. 

Une quatrième espèce, P. ischigualastensis, a été nommée en 1975 mais est basée sur trop peu de matériel pour la distinguer des autres espèces. L'espèce P. tunuyanensis a été nommée en 1948 mais a depuis été mise en synonymie avec P. mendozensis.

Description

Classification 

On estime que les individus les plus grands mesuraient plus de  de long.

Notes et références

Bibliographie 
 .

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Tétrapode du Trias supérieur
Paléontologie en Argentine
Taxon fossile décrit en 1944